КелКел (в переводе с кыргызского «возрождение») — демократическое молодёжное движение в Киргизии, принявшее активное участие в Революции Тюльпанов. Основано 10 января 2005 года под названием Гражданское молодежное движение мирного сопротивления «КелКел-Возрождение». Движение создалась как результат объединения представителей активной молодежи против принуждения и запугивания студентов в голосованиях и на принудительное участие студентов на организованные правительством мероприятиях. Несогласие с давлением на молодых преподавателей, студентов, принуждением властей работающей молодежи в агитационных мероприятиях породило активное противодействие режиму. Демократические основы которые пропагандировались активистами было построено на философии "мирного сопротивления", а именно противодействие власти через знание и пользование своих гражданских и избирательных прав гарантированных Конституцией.

С самого начала своего существования молодежное движение «КелКел-Возрождение» столкнулась с противодействием со стороны режима Акаева. Чинимые препятствия имели в основном ненасильственный характер (за исключением, нескольких задержаний милицией активистов «КелКел»), вплоть до разгона участников молодёжного митинга в Бишкеке, после которого на 5 часов 30 молодых людей, представляющих организации «КелКел» и «Бирге!» удерживались в одном из районных отделов столичной милиции. 

ГМД «КелКел-Возрождение» нашло соратников в неправительсвенных организациях, в том числе Коалиция "За гражданское общество" оказало максимально возможную помощь в информационной пропаганде через газету "Демократ". Руководство и активисты «КелКел-Возрождение» действовали независимо, хотя были политические авторитеты и старшие соратники. Активные действия участников движения слились с протестами молодёжных движений "Бирге!" и других политических партий носившие более радикальных характер. Объединение с политической оппозицией которая боролась с властью Акаева, был как результат противодействия против политики принуждения со стороны властей. Духовное единение соратников движения было на основе идеализации демократии и желания перемен. Финансирования у организаторов не было, все затраты были личными средствами активистов: флаги, опознавательные повязки, листовки, плакаты - изготавливались в ручную, фломастерами, распечатывались на принтерах.

Для противодействия властями был организован двойник-клон движения - молодежная группа с одноименным названием "КелКел" . с однофамильцами реальных руководителей "КелКел-Возрождения" из числа студентов ВУЗов. Выступление на правительственных ТВ-каналах клона, а также меры запугивания активистов и руководителей реального "КелКел", что в свою очередь усилило дух сопротивления вырастив волну возмущения среди реальных соратников реального молодежного движения. Агентство "АКИпресс" стало невольным организатором встречи лицом к лицу двух организаций. Этот репортаж в газете "Лимон" вышел под названием: "Раз "КелКел"... Два "КелКел".

Движение «КелКел-Возрождение" находило сторонников и соратников благодаря мирной философии и призывом к активному пользованию гражданских избирательных прав. Лозунг движения "Ойлон! Ойгон!" (Проснись! Думай!) отражал суть движения. 
Движение нашло поддержку молодежных активистов по всему Кыргызстану, основная деятельность шла преимущественно в Бишкеке. Руководители "КелКел-Возрождения" сами будучи очень молодыми К.Абралиев, Г.Абдирасулова, Т.Арыков, А.Мамасалиев, Ж.Жээнбаева, М.Капаров и другие лидеры вложили все свои силы и имеющиеся на тот момент знания в создание молодежного движения "КелКел-Возрождение" занимались развитием в регионах, посильным привлечением финансов и решали организационные вопросы не имея опыта. Кроме сил и своих убеждений ребята приносили все возможные личные ресурсы: стипендии, зарплаты, еду из дома, бумаги, ленточки. https://www.azattyk.org/a/Kyrgyz_Revolution_KelKel_Mamatkazy_Kaparov/1515168.html

Сразу после 24 марта 2005 года («тюльпановая» революция») «КелКел-Возрождение» вместе с представителями других организация и партий сформировали отряды дружинников по поддержанию общественного порядка и охраны объектов в Бишкеке.

Послереволюционная деятельность молодежного движения ""КелКел" имела созидательных характер: для защиты прав студентов призывали создавать студенческие комитеты, организовывали культурные мероприятия, концерты в больших городах с участием кыргызских звезд эстрады. Но самое замечательное мероприятие был концерт с участием победительницы Евровидения Русланой (Украина), посвященный пропаганде свободных выборов. Лозунг "Я за честные выборы!" всеобщей избирательной кампании 2005 года был результатом идеализированной веры в победу демократических норм. Лозунгом ГМД "КелКел" было "Да! Зор!" (Зор - с кыргызского "отлично", "хорошо") привлекал молодых людей и находил поддержку во всех регионах. Также были выпущены печатные материалы под лозунгом "Да!Зор!" с акцентом что мало иметь права, надо и пользоваться ими. 

Просуществовав несколько лет движение распалось, потому что основная часть участниклов вышли из студенческой среды, работали и по разным личным причинам приобрели другие интересы. Долгосрочных целей у молодежного движения не было, своих целей движение достигло, в ВУЗах до настоящего времени существуют студ.комитеты, студентов уже трудно запугать или принудить к голосованию. Но то как изменилось отношение граждан к избирательным правам превратившись в монетизацию - эта другая история.

В истории первой революции ГМД "КелКел-Возрождение" имеет огромную роль, внесло значительный вклад в политизации молодежи, повышения роли молодежи в политических процессах. В истории Кыргызстана это было самое массовое идейное единение молодежи в веру демократии. Никакие попытки других политических сил повторить такое единение и поиск соратников среди молодежи не приносило результатов, даже с финансированием.

Примечания

Ссылки 
 РАЗ КелКел, ДВА КелКел
 Молодые Революционеры: Нас кинули взрослые, ИАА FreeDolina

Политика Киргизии